Гига (giga; симбол G) је префикс у СИ систему јединица који означава 109 или 1.000.000.000. 

Потврђен 1960. године, долази из грчког γίγας, што значи џин.

У рачунарству, гига може понекад да значи 1 073 741 824 (230) за јединице за информацију, нпр. гигабит или гигабајт, али такође може да означи 1.000.000.000 осталих количина, нпр. стопе преноса: 1 gigabit/s = 1.000.000.000 bit/s. Погледајте чланак "Неодређеност умножака јединице количине података".

Честа употреба 
 Гигабајт – капацитет хард диска, нпр. 120 -{GB}-; DVD капацитет, нпр. 5 -{GB}- = 5 × 1 073 741 824 бајтова
 Гигахерц – брзина рачунара of a процесора, нпр. 3 GHz = 3.000.000.000 Hz
 Гигабит – пропусни опсег мреже, нпр. 1 Gbit = 1.000.000.000 bit/s

Види још 
 СИ префикс
 бинарни префикс
 гигабајт

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси

he:תחיליות במערכת היחידות הבינלאומית#גיגה